Сокаль — місто у північній Галичині, розташоване на правому березі річки Західний Буг (до 17 липня 2020 року — колишній районний центр Львівської області)
 Сокаль —  залізнична станція у смт Жвирка Червоноградського району Львівської області
 Сокаль — санітарний катер ВМС Збройних сил України

Див. також 
 Сокаль — прізвище